Telets van Bulgarije, heerser van Bulgarije
Taurus, Russische film (oorspronkelijke titel: Telets)